Список станцій Українських залізниць

Р